Ćela je naseljeno mjesto u sastavu općine Prijedor, Republika Srpska, BiH. Od jeseni 1996. u bosanskohercegovačkim srpskim izvorima navodi se ime Petrovo.

Stanovništvo

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" | Ćela
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | godina popisa|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981.|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971. 
 |-
|Muslimani 
|1634 (76,10 %)
|1454 (71,90 %)
|1405 (73,40 %)
|-
|Srbi 
|415 (19,32 %)
|317 (15,67 %)
|389 (20,32 %) 
|-
|Hrvati
|40 (1,86 %)
|27 (1,33 %)
|49 (2,56 %)
|-
|Jugoslaveni
|48 (2,23 %)
|207 (10,23 %)
|35 (1,82 %)
|-
|ostali i nepoznato
|10 (0,46 %)
|17 (0,87 %)
|36 (1,88 %)
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |ukupno|2147|2022|1914'|}

 Izvori 

 Literatura 

 Hasan Zolić, odg. ur., Nacionalni sastav stanovništva : rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.'', Statistički bilten 234., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, mjeseca prosinca 1993. (URL) 
 internetski izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf

Naselja u Republici Srpskoj
Prijedor